

Localidades

Tuxtla Gutiérrez, cidade mexicana, capital do estado de Chiapas;
Gutiérrez (Argentina), localidade argentina do partido de Berazategui, província de Buenos Aires;
Gutierrez (Belo Horizonte), bairro brasileiro de Belo Horizonte, Minas Gerais;
Villa Gutiérrez, comuna argentina da província de Córdoba;
Jardim Gutierrez, bairro brasileiro de Campo Mourão, Paraná;
Bosque Gutierrez, bosque brasileiro de Curitiba, Paraná.

Pessoas

Carlos Gutierrez (1944-2008), Matemático com contribuições na área de sistemas dinâmicos;
Nelson Gutiérrez (1962), ex-futebolista uruguaio que atuava como zagueiro;
Limberg Gutiérrez (1977), futebolista boliviano que atua como meia;
Benigno Gutiérrez (1925–????), futebolista boliviano que atuava como atacante;
Teófilo Gutiérrez (1985), futebolista colombiano que atua como atacante;
Jonás Gutiérrez (1983), futebolista argentino que atua como volante;
Álvaro Gutiérrez (1968), treinador e ex-futebolista uruguaio que atuava como volante;
Raúl Gutiérrez (1966), treinador e ex-futebolista mexicano que atuava como zagueiro;
Leonardo Gutiérrez (1978), basquetebolista argentino;
Lucio Gutiérrez (1957), político, engenheiro civil e ex-militar equatoriano;
Elizabeth Gutiérrez (1979), modelo e atriz estadunidense de ascendência mexicana;
Anabelle Gutiérrez (1932), atriz mexicana;
Simone Gutierrez (1976), atriz e cantora brasileira.

Outros

Gutiérrez (sobrenome), sobrenome de origem espanhola;
Grupo Andrade Gutierrez, grupo empresarial brasileiro fundado pelas famílias Andrade e Gutierrez.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos